Lütold, Lüthold, Leuthold, Lutold nebo Litold může být:

 Lutold z Kroměříže
 Litold Znojemský
 Lütold VI.
 Lüthold von Aarburg
 Lüthold II. von Rötteln (biskup)
 Lüthold II. von Rötteln (probošt)

Mužská jména německého původu